''Прочие значения см. на страницах Кордоба и Кордова (значения)

Ко́рдова (Кордо́ва;  ) —  город в Андалусии, столица провинции Кордова. Расположен на склоне отрога Сьерры-Морены на правом берегу Гвадалквивира в цветущей, плодородной местности. Самый жаркий город Европы.

Кордова основана во времена господства Рима. В X-XI веках столица Кордовского халифата, занимавшего почти весь Иберийский полуостров, и второй по величине город Европы, где творили Аверроэс и Маймонид. Современный город имеет средние размеры (321 тыс. человек). Отлично сохранился исторический центр города. Вообще по числу памятников Всемирного наследия Кордова превосходит все прочие города мира.

История 
Кордова известна со времён финикийской колонизации. По свидетельству Страбона и Птолемея, Кордова (город в Испании) — центр племени турдетанов. Захвачена во Второй Пунической войне (218—201 гг. до н. э.) римлянами. При Августе — главный город провинции Бетика. Завоёвывалась вандалами, Византией, вестготами, а в 711 году — мусульманскими войсками. С 756 года была столицей Кордовского эмирата, а с 929 года — Кордовского халифата. В X в. достигла своего расцвета, стала одним из центров просвещения и наук, когда имела до 1 млн жителей, множество дворцов, мечетей, караван-сараев и была центром арабской науки, поэзии и искусства. С распадом в 1031 году Кордовского халифата Кордова сохраняла самостоятельность лишь до 1070 года, когда была подчинена эмиром Севильи. В период Реконкисты Кордова в 1236 году перешла под власть кастильского короля Фердинанда III и историческая судьба её переплелась с судьбами Кастилии, а затем Испании.

Достопримечательности 

Одним из центров культурной жизни является городская консерватория (исп.) имени Рафаэля Ороско.

В восьми километрах к западу от Кордовы уцелели развалины древнего города Мадина аз-захра.

Римский мост через Гвадалквивир и Башня Калаорра 

Римский мост протяжённостью 250 метров имеет 16 арок. Находится в центре исторической части города и соединяет районы Святого поля мучеников (Campo Santo de los Mártires) и Кафедрального собора. Первоначально мост был построен древними римлянами в первом веке н. э. для торговых перевозок по древней Августовой дороге (из Рима в Кадис) во времена императора Октавиана Августа.

Мост имел важное стратегическое значение, соединяя северный и южный берега Гвадалкивира. Позднее он был реконструирован маврами в VIII веке и после Реконкисты. На протяжении двадцати столетий Римский мост был единственным мостом в городе, пока в середине XX века не построили мост святого Рафаила. Римский мост был пунктом, через который проходили с юга Испании многочисленные путешественники и торговцы. Здесь же находился южный таможенный пост Кордовы. С 1 мая 2004 года мост стал пешеходным, и проезд транспорта по нему запрещён.

На южном (левом) берегу Гвадалкивира у южной оконечности моста возвышается оборонительная башня Калаорра, старейшая в городе крепость, построенная в XIV веке. Башня Калаорра — образец архитектуры позднего исламского периода Кордовы, построенная как оборонительное сооружение в конце XII века при Альмохадах. Во время освобождения города башня была повреждена, но восстановлена в 1369 года Энрике II Кастильским. В настоящее время в башне размещается музей.

На противоположном берегу моста расположены ворота Пуэрта-дель-Пуэнте, построенные архитектором Германом Руисом в XVI веке на месте древнеримских въездных ворот по случаю посещения города Филиппом II. Пуэрта-дель-Пуэнте ошибочно называют триумфальной аркой, по сути она служила проходом через древнюю крепостную стену. Тут же возвышается колонна и фигура архангела Рафаила (XVII век), покровителя Кордовы.

Алькасар христианских королей 

В стенах Алькасара христианских королей (Alcázar de los Reyes Cristianos) кратко прослеживается вся история Кордовы и римской провинции, столицей которой являлась Кордова. Это обусловлено удачным расположением, в первую очередь за счет берега реки Гвадалквивир и доминирующего римского моста, расположенного на дороге Августа (Vía Augusta) — главного военного и торгового пути в Андалусии. Многочисленные археологические находки свидетельствуют о последовательности культур, которые доминировали в разное время в этом городе: римские колонны и капители, плинтусы, молдинги вестготов и арабские письмена, запечатленные на его стенах и башнях.

Во время длительного пребывания мусульман в этих землях Алькасар был частью группы строений, которые составляли дворец халифата и, в то же время, являлись оборонительными сооружениями. Впоследствии, в результате различных вторжений, они были частично разрушены. После христианского завоевания в 1236 году король Фернандо III сделал остатки замка королевской резиденцией. Позднее, в 1327 году, Алькасар был полностью перестроен кастильским королём Альфонсо XI и приобрёл тот вид, который дошел до нашего времени. Войска Альфонсо XI победили в битве при Салáдо, в честь этого в Кордове был возведён готический дворец и храм Сан Ипóлито, где Альфонсо XI был похоронен вместе с соратниками по битве.

Алькасар представляет собой почти квадратный замок с угловыми башнями и площадью около 4100 м². С помощью резьбы по камню, используя европейские правила готического христианского искусства в городе, который на протяжении веков находился под арабским владычеством, кастильский король Альфонсо XI создал идеальную, по представлениям своего времени, резиденцию монарха.

Мескита 

Кордовская соборная мечеть (Мескита) — римско-католический собор (в прошлом — мечеть, некогда крупнейшая в Европе). Изначально на этом месте стояла вестготская церковь Викентия Сарагосского. Позже переделана в мечеть Аль-Джама. Это здание было разрушено в 711 году. В 784 году Абд ар-Рахман I построил мечеть в почитание своей жены. Земля была выкуплена эмиром у предыдущих владельцев. Мечеть входила в часть покоев его дворца. В 1236 году Кордова была отвоёвана у мавров королём Фердинандом III Кастильским, и мечеть была переоборудована в христианскую церковь.

Синагога 

Синагога в Кордове (Sinagoga de Cordoba) — единственная сохранившаяся в первозданном виде синагога в Андалусии, а также одна из трёх сохранившихся синагог на всей территории Испании в целом. Построена в начале XIV века во времена правления Католических Королей и находится прямо у ворот Puerta de Almodovar — вход в еврейский квартал. В 1492 году, после изгнания евреев из Кордовы, синагога была превращена в христианскую церковь и позже использовалась как госпиталь.

В 1884 году на синагогу обратил внимание известный архитектор и историк Рафаэль Ромеро Баррас, который досконально изучил все материалы и артефакты, имеющие к ней отношение, и сделал выводы о её исторической значимости. В 1929 синагога была признана национальным памятником. Попасть в синагогу можно через внутренний двор, который ведет в нижний зал, предназначенный исключительно для мужчин. Из нижнего зала уходит лестница на верхний ярус, предназначавшийся для женщин, которые не допускались на саму службу.

Над входом в синагогу располагается надпись на иврите: «Откройте ворота только для тех, кто справедлив и праведен». Стены синагоги украшены резьбой в форме геометрических и растительных орнаментов (стиль мудехар), а также выдержками из Ветхого Завета. В восточной стене синагоги находится ниша, предназначенная для свитка Торы, в которой выгравировано имя архитектора, Исаака Муджиба, и дата окончания строительства — 1315 год. На западной стене располагается старинная арка, в которой до сих пор можно увидеть очертания креста. Этот католический символ относится к 1588 году, когда это здание использовалось гильдией сапожников в качестве капеллы Святого Криспина, являющегося их покровителем.

Перед синагогой располагается памятник великому философу, медику и юристу средних веков Маймониду (уроженец Кордовы). По национальности этот выдающийся муж своего времени был евреем. Памятник и мемориальная плита установлены в честь 800-летия со дня его рождения.

Экономика 
В экономике города и провинции значительное место занимают сельскохозяйственные производства: виноделие, производство оливкового масла, муки, кожи. Из промышленных: медеплавильная (сосредоточено 70 % общеиспанского производства электролитической меди), электротехническая, сельскохозяйственное машиностроение.

Города-побратимы 

Среди городов-побратимов Кордовы есть города со сходными характеристиками и связанные с исламским периодом в истории Кордовы. С 2007 года установлено побратимство с городом Леон (Испания). С 2004 года установлено побратимство с городом  Сантьяго-де-Компостела

Праздники и фестивали 
 Святая Неделя (предпасхальная).
 Битва Цветов (Batalla de las Flores) — праздником открывается «кордовский май». С повозок в зрителей бросают цветы (в основном гвоздики), которые те забрасывают обратно — последнее воскресенье апреля.
 Май в Кордове (Mayo cordobés) — в этот месяц в городе проходят главные празднества: Майские Кресты — на улицах и площадях города появляются трёхметровые кресты, украшенные цветами и зеленью; конкурс внутренних двориков, или патио (Festival y Concurso Popular de los Patios); Конкурс решеток и балконов (Concurso de Rejas y Balcones); городская ярмарка (Ферия: Feria de Nuestra Señora de la Salud).
 Ферия де Фуенсанта (Feria de la Fuensanta) — фольклорный праздник в честь Девы Фуэнсанта у одноимённой церкви — 8 сентября.
 День Святого Рафаэля (Día de San Rafael Arcángel), покровителя Кордовы — 24 октября.
 Средневековый рынок (Mercado medieval) — январь.
 Фестиваль блюза — май.
 Ночь Фламенко в Кордове (La Noche Blanca del Flamenco en Córdoba) — июнь.
 Международный Фестиваль Гитары (Festival Internacional de la Guitarra) — июль.
 Анимакор (Animacor) — международный фестиваль анимации — ноябрь.

В честь города названы 
 В честь Кордовы назван астероид (365) Кордуба, открытый в 1893 году, а также несколько городов в Америке.
 Название города вошло в название романа Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы» (2009).
 Валюта Никарагуа называется никарагуанская кордоба.

Примечания

Ссылки 
 
 Информация о городе Кордова
 CÓRDOBA (Andalucía, España) — YouTube

Города Кордовы
Муниципалитеты Кордовы
Кордова (Испания)
Бывшие столицы
Римские колонии
Столицы провинций Испании